Ричард Софист (, ) — английский философ и логик. Преподавал в Оксфорде во второй четверти XIII века. Автор произведения, включавшего в себя свыше трехсот софизмов. Предполагают, что это собрание задач использовалось несколько десятилетий в некоторых средневековых университетах в конце XIII — начале XIV вв. Составление этой коллекции относят к 1230—1240 гг. Наиболее ранние ссылки на этот текст датируются концом XIII века. Его упоминают Вальтер Бурлей, Уильям Оккам, Адам Вудхэм и др. Есть основания полагать, что произведение пользовалось популярностью, несмотря на то, что анализ Ричардом Софистом этих «логических загадок» по сравнению с анализом, осуществлённым другими его современниками, некоторым исследователям представляется весьма простым.
Известны семь манускриптов, датируемых концом XIII — началом XIV века. Только два из семи известных манускриптов сохранились полностью. Остальные пять находятся в различной степени фрагментации. Список софизмов из предварительного издания текста опубликовал П. Стревеллер (1, с. 154—167). Существует работа, затрагивающая проблему сопоставления «софизмов» западноевропейского средневековья и высказываний представителей древнекитайской школы имён (мин цзя).

Сочинения 
 Richard Rufus of Cornwall, In Aristotelis De Generatione et corruptione, edited by Rega Wood and Neil Lewis, 'Auctores Britannici Medii Aevi', New York: Oxford University Press, 2004.
 Richard Rufus of Cornwall, In Physicam Aristotelis, edited by Rega Wood, 'Auctores Britannici Medii Aevi', New York: Oxford University Press, 2011.

Литература 
 Read, Stephen (ed).: Sophisms in Medieval Logic and Grammar, Acts of the 8th European Symposium for Medieval Logic and Semantics, Kluwer, 1993
 http:// plato stanford.edu/entries/richard-sophister/
 Дёмин Р. Н. Собрание «задач» Ричарда Софиста как контекст для «парадоксов» древнекитайской школы имен // Вестник РХГА № 6, СПб., 2005. С. 217—221.http://www.rchgi.spb.ru/Pr/vest_6.htm

Философы Великобритании
Софисты